Thuit est un appellatif toponymique normand issu vieux norrois thveit dans certains cas et du vieux danois thwēt dans d'autres et  signifiant « essart », équivalent de l'anglais thwaite de même origine. Il s'agit d'un toponyme relatif aux défrichements entre 900 et 1100. Il apparaît dans les toponymes (noms de lieux) et les anthroponymes (noms de personnes) suivants sous la forme :

Thuit 
La Mare du Thuit, lieu-dit à Sainte-Croix-sur-Aizier dans l'Eure,
 Le Thuit, commune française de l'Eure,
Le Thuit, lieu-dit de la commune d'Audrieu dans le département du Calvados,
Le Thuit, lieu-dit de Berville-en-Roumois dans l'Eure,
Le Thuit, lieu-dit de La Haye en Seine-Maritime,
Le Thuit, lieu-dit à Theillement dans l'Eure,
Le Thuit, lieu-dit à Mont-Cauvaire en Seine-Maritime,
Le Thuit, lieu-dit à Port-Mort dans l'Eure,
Le Thuit, lieu-dit à Saint-Aubin-Celloville en Seine-Maritime,
Le Thuit, lieu-dit à Yvecrique en Seine-Maritime,
Le Thuit-Anger, ancienne commune française de l'Eure, fusionnée au sein de la commune nouvelle Le Thuit-de-l'Oison,
Le Thuit-Agron, hameau du Thuit-Signol dans l'Eure,
Le Thuit-Hingant, lieu-dit de Seine-Maritime,
 Le Thuit-Signol, ancienne commune française de l'Eure, fusionnée au sein de la commune nouvelle Le Thuit-de-l'Oison,
 Le Thuit-Simer, ancienne commune française de l'Eure, fusionnée au sein de la commune nouvelle Le Thuit-de-l'Oison,
 La Chapelle du Thuit, écart de Bretteville-sur-Laize, commune française du Calvados,
Long Thuit, hameau de la commune du Tronquay, commune française de l'Eure,
Thuit-Hébert, ancienne commune française de l'Eure, fusionnée au sein de la commune nouvelle Grand-Bourgtheroulde

Variante Tuit 
 *Port-Tuit (Port twit 1174), nom médiéval de Vieux-Port, dans l'Eure.

Éléments -tuit, -thuit, -tui(t)s 
Toponymes
Aptuit, un hameau de Corneville-sur-Risle dans l'Eure
Bractuit
Bracquetuit, une commune de la Seine-Maritime
Brennetuit, un hameau d'Auffay en Seine-Maritime
Brennetuit, un hameau de Saint-Hellier en Seine-Maritime
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, une commune de la Seine-Maritime
Notre-Dame-de-Bliquetuit, une commune de la Seine-Maritime
(le) Criquetuit, un hameau de Bacqueville dans l'Eure
Fief d'Authuit
Gennetuit
Le Bois-Tortuit
Le Haut-Étuit
Le Pré-Cantui(t)
Les Milletuis
Longtuit, un hameau d'Heugleville-sur-Scie en Seine-Maritime
Monthuit
Milthuit, un bois à Grand-Couronne en Seine-Maritime
Pleurtuit (*Plebs Restitutus, sans rapport avec le scandinave), une commune d'Ille-et-Vilaine
Regnetuit, un hameau d'Avesnes-en-Val en Seine-Maritime
Tontuit, un hameau de Saint-Benoît-d'Hébertot dans le Calvados
Vautuit, un hameau de Doudeville en Seine-Maritime
Vicquetuit, un hameau à Bosville en Seine-Maritime

Patronymes
Pierre de Chauvin, sieur de Tonnetuit (avant 1575-1603), un marchand huguenot français,
Marcel Lanquetuit (1884-1985), un organiste et compositeur français.

Homophones 
 Tuit, terme disparu d'ancien français signifiant « tous », par opposition à tot > tout. Ils sont issus respectivement du gallo-roman *TOTTI (latin classique TOTI) et *TOTTU (lat. class. TOTUS)
 Tuit-tuit, une espèce d'oiseau

Sources 
.
Jacques Allières, La formation de la langue française, PUF 1982.

Notes et références 

Toponymie normande